Théophile Armand Neveux (1824-1893), personnalité politique française ; 
 Pol Neveux (1865-1939), écrivain français ;
 Hugues Neveux (1933-1998), historien français ; 
 Georges Neveux (1900-1982), dramaturge, scénariste et dialoguiste français ; 
 François Neveux (1944-), historien français ; 
 Éric Neveux (1972-), compositeur français.